Frederik Hammerich er navnet på flere personer:

 Frederik Hammerich (læge) (1628-1683) – tysk-dansk læge (Friedrich Hammerich)
 Frederik Hammerich (borgmester) (1759-1840) – dansk borgmester i København
 Frederik Hammerich (teolog) (1809-1877) – dansk teolog, historiker og politiker (Peter Frederik Adolph Hammerich)